Letten kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Letten,

Danmark 

 Letten, sund öster om Bogø, Region Själland,

Sverige 

 Letten, sjö, Värmlands län, 

Robotskapade Antarktisförgreningar